Панич — українське прізвище. Походить від слова «пан».

Персоналії 
 Панич Володимир Ігорович ( 1960) — український художник.
 Панич Григорій Іванович (1930—2005) — український науковець, мовознавець та енциклопедист.
 Панич Ігор Васильович (1919—1990) — український радянський художник.
 Панич Моріс ( 1952) — канадський драматург, режисер, актор.
 Панич Юліан Олександрович — ( 1931) — радянський актор і режисер театру та кіно, сценарист.

Українські прізвища